{| align=right
| 
El Vitralismo es un estilo de pintura que usa colores separados (ver Impresionismo) y extensiones de líneas para lograr un aspecto y efecto de "vitral". Se pintan varias capas de colores claros y oscuros aplicados con esponjas redondas (del tipo utilizado para hacer esténciles) lo cual le da al fondo una calidad transparente que simula luz pasando a través de una ventana de vitral ver ejemplo. El fondo es pintado completamente con esponjas. El objeto puede o no ser pintado con esponjas; los pinceles se usan para pintar el objeto con la idea de crear un contraste de texturas. 

Las extensiones de líneas contribuyen a integrar el objeto pintado con su fondo. Las pinturas acrílicas son el medio preferido por su corto tiempo de secado, lo cual evita (hasta cierto punto) que los colores se mezclen en el basamento y mantiene los colores casi puros y separados. 

El nombre Vitralismo viene de la palabra española "vitral". La palabra vitral viene de la raíz latina 'Vitrum', que significa vidrio.

Características 
Algunas de las características de la pintura vitralista incluyen:
 Trazos redondos en el fondo y posiblemente en el objeto
 Trazos de pincel en el objeto
 Líneas extendidas oscuras
 Un solo objeto pintado
 Unidad de color – cada “pieza” de la pintura contiene parte del color de su pieza vecina, particularmente en el fondo.
 Objetos de la naturaleza

Origen 
Al experimentar por primera vez con pinturas acrílicas (al frío), la artista Mele Flórez-Avellán hizo pruebas sobre un cartón piedra. Comenzó aplicando color a su diseño sobre una base de pintura semibrillante del tipo utilizado para pintar paredes. Desilusionada notó que los trazos aplicados con pincel no se adhirieron al basamento como ella esperaba. No era una cobertura opaca sino más bien medio transparente. Ya que Mele le había dedicado cierto tiempo a su diseño, decidió buscar a su alrededor algo que pudiera usar para tener éxito con su pintura. Habiendo sido una artista polifacética toda su vida, tenía a su alrededor una extensa variedad de utensilios. Tomó una esponja redonda de las que se usan para pintar con esténciles, la mojó en pintura y tocó ligeramente el basamento con la esponja. El resultado le gustó. La adición de pintura blanca, plateada y dorada le dio más luz al cuadro. Luego oscureció las líneas extendidas para lograr un mayor contraste.

Técnicas 
 El color es aplicado con golpecitos sobre el basamento, tocándolo ligeramente sin arrastrar las esponjas.
 Las líneas extendidas son pintadas con el borde de las esponjas redondas de la misma forma.
 Los colores se mezclan ligeramente sobre el basamento para lograr la transición de un color a otro.
 Cuando la pintura está completamente seca se le aplica un barniz brillante o semibrillante.

Objetos 
El vitralismo representa principalmente objetos de la naturaleza, tales como pájaros, hojas y mariposas.

Técnicas de arte
Vitrales